Osoby o tym nazwisku:
 Kamil Bogacki – polski lekarz, wojskowy i urzędnik państwowy
 Mirosław Bogacki – polski geomorfolog 
 Władysław Bogacki – polski artysta fotograf